Avery Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Avery Lake (Illinois)
 Avery Lake (Chippewa County, Michigan)
 Avery Lake (Montmorency County, Michigan)
 Avery Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Avery Lake (Texas)